Trianoni békeszerződés
Kis-Trianon – kastély a franciaországi Versailles-ban
Nagy-Trianon – kastély a franciaországi Versailles-ban
 Trianon, ma már nem létező apró település a Trianon-kastélyok helyén
Trianon – Juhász Gyula verse
Trianon – Koltay Gábor dokumentumfilmje
Trianon Múzeum – Várpalota, Zichy-kastély